Гран-при Нидерландов 1985 года — одиннадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1985 года. Прошёл на трассе Зандворт 25 августа. На этом этапе состоялась последняя победа в Гран-при Ники Лауды. Это был последний Гран-при Нидерландов перед долгим 35 летним перерывом. В сезоне  года должен был состояться очередной Гран-при Нидерландов 2020 года, но из-за вспыхнувшей пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 гонка была отменена, а возвращение перенесено на  год.

Гонка 

|}

 Последний Гран-при для Штефана Беллофа. Через неделю он погиб в гонке «1000 километров Спа».
 Круги лидирования: Кеке Росберг (1-19), Ален Прост (20-33), Ники Лауда (34-70)

Примечания со ссылками

Ссылки 
 
 
 
Grand Prix Archives Video
 

Гран-при Нидерландов
События 25 августа
Август 1985 года
Спорт в Нидерландах в 1985 году